Christian Giménez (1974), footballeur argentin ayant évolué à Olympique de Marseille et au FC Bâle.
 Christian Giménez (1981), footballeur argentin ayant évolué à Boca Juniors et au CF Pachuca.